Fernando kan som auktorsförkortning betyda:

 Edwino S. Fernando
 Prithiviraj Fernando

Robotskapade auktorsförkortningar